Donington – villaggio e parrocchia civile del Lincolnshire
 Castle Donington – città del Leicestershire
 Circuito di Donington Park, nei pressi di Castle Donington